Bald Hills bezeichnet mehrere geographische Objekte in den Vereinigten Staaten:

 Bald Hills (Humboldt County, Kalifornien), Bergkette in Kalifornien
 Bald Hills (Klamath County, Kalifornien), Geisterstadt in Kalifornien
 Bald Hills (Lassen County, Kalifornien), Bergkette in Kalifornien
 Bald Hills (Montana), Berg in Montana
 Bald Hills (South Dakota), Berg in South Dakota

Siehe auch:
 Bald Hill